Бируте Алмонайтите (; 10 мая 1934, Бубляляй Шакяйского уезда Литва (ныне Шакяйский район Литвы) — 5 февраля 2004, Вильнюс) — литовская и советская оперная  (меццо-сопрано). Заслуженная артистка Литовской ССР (1977).

Биография 
В 1963 году окончила Московскую консерваторию (класс В. Рождественской).
В 1963—1999 годах — солистка Литовского театра оперы и балета. Гастролировала в Европе и Америке.

Записывалась на студии грампластинок Мелодия.

Похоронена в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище.

Избранные партии 
 Амнери — «Аида» Дж. Верди
 Ульрика — «Бал-маскарад» Дж. Верди
 Принцесса Эболи — «Дон Карлоc» Дж. Верди
 Буше — «Путешествие в Тильже» Э. Бальсис
 Кармен — «Кармен» Дж. Верди
 Мирта — «Пиленай» В. Клова
 Шарлотта — «Вертер» Ж. Массне
 Ольга — «Евгений Онегин» П. Чайковский
 Ария из кантаты «Dettinger Te Deum» Г. Ф. Генделя

Литература 
 Birutė Almonaitytė, parengė J. Bruveris, Vilnius, 1999 m.

Ссылки 
  Birutė Almonaitytė
 Алмонайтите Бируте
 Песни Бируте Алмонайтите
 Дискография

Оперные певцы и певицы Литвы
Оперные певцы и певицы СССР
Меццо-сопрано СССР
Меццо-сопрано Литвы
Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Заслуженные артисты Литовской ССР
Похороненные на Антакальнисском кладбище